Хулюмъя:

 Хулюмъя (приток Каркасья)
 Хулюмъя (приток Ляпина)
 Хулюмъя (приток Пупуя)
 Хулюмъя (приток Северной Сосьвы)
 Хулюмъя (приток Люлия)